Dobrin peut désigner :

 Dobrin, une commune roumaine du județ de Sălaj
 Dobrzyń nad Wisłą, une ville polonaise de la voïvodie de Cujavie-Poméranie
 Dobrin, est le nom d'un ancien footballeur international roumain nommé Nicolae Dobrin